Skrót FARP może oznaczać:
 Forças Armadas Revolucionarias do Povo 
 Forward Arming Refueling Point